Softly, Softly steht für:

 Softly, Softly (1966 bis 1969) bzw. Softly, Softly: Taskforce (1969 bis 1972), Originaltitel von Task Force Police, britische Fernsehserie
 Softly, Softly, ein Alternativtitel von Die Freundin meiner Frau, italienischer Film von Lina Wertmüller (1984)